Banded (en.: „gebändert“) steht für
 Banded Peak, Berg in der Antarktis
Banded Bluff, Felsenkliff in der Antarktis